Harrisonburg – miasto w USA, w stanie Wirginia
 Harrisonburg – wieś w USA, w stanie Luizjana